

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9 
 Czarnocin – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Czarnocin 
 Czarnocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Radzanów 
 Czarnocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dobre 
 Czarnocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo 
 Czarnocin – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Leśnica 
 Czarnocin – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica 
 Czarnocin – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skarszewy 
 Czarnocin – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin 
 Czarnocin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Stepnica

Jeziora w Polsce 
 Jezioro Czarnocin – jezioro położone w zachodniej części Pojezierza Zachodniopomorskiego w Puszczy Bukowej

Inne 
 Czarnocin – gmina w woj. łódzkim
 Czarnocin – gmina w woj. świętokrzyskim

Zobacz też 
 Czarnocinek